Ридер има више значења:
 Ридер
 Ридер (Арканзас)
 Ридер (Западна Вирџинија)